Primera División 1977-1978 – edizione della competizione di hockey su pista spagnola
 Primera División 1977-1978 – edizione della competizione di calcio maschile spagnola